Thomas Cochrane je lahko:

Thomas Cochrane, 8th Earl of Dundonald (1691–1778), škotski plemič, politik in častnik
Thomas Cochrane, 10th Earl of Dundonald (1775–1860), pomorski častnik in politik
Thomas Barnes Cochrane, 11th Earl of Dundonald, (1814–1885), škotski plemič
Thomas Cochrane, 1st Baron Cochrane of Cults, (1857–1951), škotski plemič in politik
Thomas John Cochrane (1789–1872), angleški pomorski častnik in guverner
Thomas Cochrane (1866-1953), misijonar

Glej tudi 
Tom Cochrane
Thomas Cochran